Семафо́р (, от  — знак, сигнал +  — несущий):
 Семафор, на транспорте — устройство для регулирования железнодорожного движения.
 Семафор — устройство для визуальной связи между кораблями с использованием азбуки Морзе.
 Флажный семафор — способ визуальной передачи сообщений между кораблями с использованием языка жестов.
 Семафор, в программировании — объект, служащий для синхронизации потоков выполнения при обращении к разделяемому ресурсу в многопоточном приложении.
  — театр в Праге.